Next: ( — ).
 NeXT — название компьютерной компании и выпускавшихся ею рабочих станций.
 Next — название марки грузопассажирского автомобиля завода ГАЗ (ГАЗель NEXT, ГАЗон NEXT).
 Next — название музыкального альбома группы Journey.
 Next — название музыкального альбома Ванессы Уильямс.
 NEXT — оператор языка программирования Бейсик.
 Next — российский телесериал.
 Next 2 — российский телесериал 2002 года, продолжения телесериала Next.
 Next 3 — российский телесериал 2003 года, продолжения телесериала Next 2.
 «Следующий» () — американский научно-фантастический телесериал.
 Next — российская коммерческая радиостанция.
 Next — марка сигарет.
 NEXT — в электронике Near End Crosstalk.

См. также 
 NEXTA
 Next Level
 Некст